Béliveau je příjmení:

základní tvar (muži)
 Arthur Béliveau (1870–1955) – kanadský římskokatolický duchovní a arcibiskup (arcidiecéze Saint-Boniface)
 Jean Béliveau (1931–2014) – kanadský lední hokejista
 Jean Béliveau (poutník) – kanadský poutník; v letech 2000 až 2011 obešel bez přerušení a sám pěšky svět a zdolal 75 tisíc kilometrů pro mír a děti

základní tvar (ženy)
 Karine Belleau-Béliveau (* 1983) – kanadská atletická závodnice
 Stéphanie Béliveau (* 1966) – kanadská malířka
 Véronique Béliveau (* 1955) – (původně Nicole Monique) – kanadská herečka a pop/rock zpěvačka

jiný význam
Jean Béliveau Trophy – hokejová trofej udělovaná každoročně nejproduktivnějšímu hokejistovi juniorské ligy Quebec Major Junior Hockey League

Externí odkazy